Benimodo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benimodo (ort), Valencia, Província de València, 
 Benimodo (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar